| width="33%" valign="top" |

|}

Juego de Estrellas 

La edición 88° del Juego de Estrellas de la LMB se realizó el domingo 19 de junio en el Estadio Monclova del municipio del mismo nombre en el estado de Coahuila, casa de los Acereros de Monclova.

La Zona Norte ganó el juego 10 carreras a 6 al dejar en el terreno al representativo de la Zona Sur con un grand slam del jugador de Sultanes, Orlando Calixte en la 9.ª entrada, siendo el quinto en un clásico de media temporada, pero el primero tras 88 ediciones que define un juego.

Resultado

Home Run Derby 

El Home Run Derby se realizará el sábado 18 de junio a las 20:00 horas (UTC-5), al cual acudirán algunos de los líderes de cuadrangulares del circuito.

Jugadores participantes 

El 8 de junio se dio a conocer la lista de jugadores participantes.

NOTA: Home runs al 16 de junio de 2022.

Tabla de posiciones

Playoffs

Primer Playoff 
 Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México (UTC-5)

Zona Norte 

 Tijuana, Dos Laredos y Monterrey avanzan al ganar sus series.
 Monclova avanza como mejor perdedor al llevar su serie a 5 juegos y quedar mejor posicionado que Unión Laguna.

Zona Sur 

 México, Yucatán y Quintana Roo avanzan al ganar sus series.
 Puebla avanzar como mejor perdedor, al llevar su serie a 6 juegos.

Series de Zona 
 Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México (UTC-5)

Zona Norte 

 Monterrey y Tijuana avanzan al ganar sus series.

Zona Sur 

 México y Yucatán avanzan al ganar sus series.

Series de Campeonato 
 Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México (UTC-5)

Zona Norte 

 Sultanes de Monterrey avanza a la Serie del Rey, tras coronarse campeón de la Zona Norte.

Zona Sur 

 Leones de Yucatán avanza a la Serie del Rey, tras coronarse campeón de la Zona Sur.

Serie del Rey 
 Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México (UTC-5)

 Leones de Yucatán se corona campeón de la Liga Mexicana de Béisbol al ganar la Serie del Rey.
 Actualizado al 20 de septiembre de 2022.

Líderes 
A continuación se muestran los lideratos tanto individuales como colectivos de los diferentes departamentos de bateo y de pitcheo.

Bateo

Pitcheo

Designaciones

Acontecimientos relevantes 
22 de abril: Tito Polo de los Tigres de Quintana Roo bateó el ciclo ante los Piratas de Campeche en el estadio  Hermanos Serdán en Puebla.
29 de abril: Addison Russell de los Acereros de Monclova bateó el ciclo ante los Saraperos de Saltillo en el estadio  Francisco I. Madero en Saltillo.
6 de julio: Yoennis Yera de los Olmecas de Tabasco lanzó un juego sin hit ni carrera de 7 entradas con marcador de 2-0 sobre los Generales de Durango en el estadio Ángel Toledo en Macuspana, Tabasco.
23 de julio: Rieleros de Aguascalientes anota 17 carreras en una entrada frente a Mariachis de Guadalajara, y empató el récord de la liga en carreras anotadas (30) en un juego. 
18 de agosto: Leones de Yucatán y Pericos de Puebla ambos imponen récord de cuadrangulares anotados(5) por equipo en juego en postemporada 
4 de septiembre: La Liga Mexicana de Béisbol anunció la suspensión de un año a Miguel Ojeda, director deportivo de los Diablos Rojos de México, además de una multa económica al club, luego de que tras una investigación solicitada por los Leones de Yucatán se encontrara evidencia de la manipulación en las tomas de televisión, en la que se halló que los switcheos y los encuadres no eran equitativos, sin embargo, no se encontró evidencia de robo de señales.

Notas

Referencias 

2022
Béisbol en 2022
Deporte en México en 2022